Maladie des taches noires peut désigner plusieurs maladie cryptogamiques :
 une maladie aussi apellée Taches noires du rosier, provoquée par  Diplocarpon rosae
 une maladie provoquée par Alternaria brassicae
 une maladie provoquée par Plenodomus lindquistii

Référence 

Maladie cryptogamique